

Населені пункти та їхні частини
 Войшин — село в гміні Пенцлав Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Войшин — село в гміні Яновець Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Войшин — колонія в гміні Мурув Опольського повіту Опольського воєводства

Примітки